Alter schützt vor Liebe nicht steht für:

 Alter schützt vor Liebe nicht (1950), US-amerikanische Komödie
 Alter schützt vor Liebe nicht (1990), DDR-Komödie